|-
| 72201 - || || 30 de desembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 72202 - || || 30 de desembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 72203 - || || 31 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72204 - || || 31 de desembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 72205 - || || 23 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 72206 - || || 27 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72207 - || || 27 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72208 - || || 27 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72209 - || || 19 de desembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 72210 - || 2001 AK || 1 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 72211 - || 2001 AS || 2 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 72212 - || 2001 AT || 2 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 72213 - || 2001 AU || 2 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 72214 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72215 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72216 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72217 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72218 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72219 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72220 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72221 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72222 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72223 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72224 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72225 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72226 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72227 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72228 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72229 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72230 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72231 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72232 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72233 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72234 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72235 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72236 - || || 4 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72237 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72238 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72239 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72240 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72241 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72242 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72243 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72244 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72245 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72246 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72247 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72248 - || || 6 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72249 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72250 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72251 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72252 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72253 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72254 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72255 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72256 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72257 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72258 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72259 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72260 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72261 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72262 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72263 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72264 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72265 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72266 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72267 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72268 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72269 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72270 - || || 4 de gener, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72271 - || || 4 de gener, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72272 - || || 4 de gener, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72273 - || || 15 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 72274 - || || 15 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 72275 - || || 15 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 72276 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72277 - || || 15 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 72278 - || || 12 de gener, 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 72279 - || 2001 BT || 17 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 72280 - || || 16 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72281 - || || 18 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72282 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72283 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72284 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72285 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72286 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72287 - || || 16 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72288 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72289 - || || 21 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 72290 - || || 21 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 72291 - || || 18 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72292 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72293 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72294 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72295 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72296 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72297 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72298 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72299 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72300 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
2